Robert Surcouf (1773-1827), een Franse kaperkapitein
Surcouf (schip, 1934), een Franse onderzeeër uit de eerste helft van de 20e eeuw
Surcouf (strip), een Frans-Belgische stripreeks (1952/1953)